Superbike svjetsko prvenstvo (SBK, eng. Superbike Wolrd Championship) je glavno natjecanje u svijetu u superbike motociklizma. 
Glavna razlika između Superbike i MotoGP motocikala a koje se koriste u MotoGP svjetskom prvenstvu je u tome što su motorkotači (motocikli) za superbike trkaće verzije već postojećih motorkotača namijenjenih tržištu (primjerice Yamaha YZF-R1, Ducati 1198, Honda CBR1000RR) s motorom zapremine između 1000 i 1200 cm3, dok su MotoGP motorkotači namijenjeni isključivo za utrkivanje te nemaju svoje cestovne verzije (Yamaha YZR-M1, Honda RC12V).
Svjetsko prvenstvo u superbikeu je počelo 1988., a njega, kao i MotoGP vodi svjetska motociklistička organizacija FIM (fr. Fédération Internationale de Motocyclisme).

Superbike motocikli 

Motocikli koji se natječu u superbike svjetskom prvenstvu su trkaće verzije športskih cestovnih motorkotača, četverotaktnih motora zapremine između 750 i 1200 cm3 (ovisno o sezonama). Najviše uspjeha u prvenstvu su imali Ducati motocikli, a također uspjeha - naslova svjetskih prvaka imaju i Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha i Aprilia.

Trenutno se (2020.) u Superbike svjetskom prvenstvu natječu motocikli ovih proizvođača:
  Aprilia
  Ducati
  Honda
  Kawasaki
  Yamaha
  BMW

Proizvođači koji su se prije natjecali u Superbike svjetskom prvenstvu su:
  Benelli
  Bimota 
  MV Agusta
  Suzuki
  Petronas
  EBR

Utrke Superbikea
Za razliku od MotoGP-a, gdje se u svakoj klasi vozi jedna utrka po Velikoj nagradi, u Superbikeu se voze dvije utrke (do 2015. su se vozile istog dana, a od 2016. u dva različita dana), a duljina utrke mora biti između 90 i 110 kilometara. Između prve i druge utrke se voze utrke popratnih klasa (eng. support classes), a to su:
Supersport svjetsko prvenstvo
FIM Superstock 1000 Cup
Superstock 600 europsko prvenstvo
GSX-R European Cup

Sustav bodovanja je isti kao i u MotoGP-u, a vozači po ostvarenoj poziciji dobivaju sljedeće bodove:

U prvenstvu za proizvođače, bodove dobiva samo najbolje plasirani motocikl proizvođača, i to za poziciju koju je ostvario (slično kao i u MotoGP).

Staze na kojima su održavane utrke Superbike svjetskog prvenstva

 Stanje do sezone 2020., aktualne staze (2020.) su označene podebljanim slovima

Svjetsko prvenstvo za vozače

Dosadašnja prvenstva

Svjetsko prvenstvo za proizvođače

Proizvođači po uspješnosti

 zaključno sa sezonom 2021.

Povezani članci 
 Svjetsko prvenstvo u motociklizmu
 Supersport svjetsko prvenstvo
 Supersport 300 svjetsko prvenstvo 
 FIM Superstock 1000 Cup 
 Formula TT

Vanjske poveznice 
Službena stranica
Prvaci različitih superbike natjecanja

Izvori 
 

  

Međunarodna motociklistička natjecanja
motociklizam-Superbike